Mitrydates II Arsacyda – władca Persji
 Mitrydates II – król Pontu
 Mitrydates II – władca Kios